Кузнецкое сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Кузнецкое сельское поселение — входит в Лебедянский район, Липецкая область
 Кузнецкое сельское поселение — входит в Аргаяшский район Челябинской области